Марі́ас () — іспанська прізвище.

Відомі носії 
 
 Фернандо Маріас (1958—2022) — іспанський письменник і сценарист.
 Хав'єр Маріас (1951—2022) — іспанський письменник, перекладач, журналіст.
 Хуліан Маріас (1914—2005) — іспанський філософ, історик і перекладач філософії.

Іспанські прізвища